Europamesterskaberne i curling 2023 for herre- og kvindehold er det 48. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i ,  i perioden . - . november 2023 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. A-turneringerne blev spillet i , mens B-turneringerne afvikledes i .  var EM-værtsland for  gang, og det var  gang, at mesterskabet blev spillet i .

C-EM blev spillet i ,  i perioden  –  2023, hvor der for både mænd og kvinder blev spillet om tre ledige pladser ved B-EM. Mændenes tre pladser blev besat af ,  og , mens kvindernes tre pladser ved B-EM blev vundet af ,  og .

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen.

Ud over EM-titlen spillede holdene om syv direkte pladser ved VM i 2024 i ,  samt yderligere fire pladser ved det interkontinentale VM-kvalifikationsstævne i , .

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2022 og de to bedste hold fra B-EM 2022. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne møder grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

B-EM havde deltagelse af 16 hold, men  hold var tilmeldt mesterskabet, så de  lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i ,  i perioden  –  2023, hvor ,  og  sikrede sig de sidste tre pladser ved B-EM.

De 16 hold var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de tre bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, hvor de to gruppevindere var direkte kvalificeret til semifinalerne, mens toerne og treerne spillede om de sidste to semifinalepladser. De to hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i grupperne, spillede videre om placeringerne 13-16 i B-gruppen.

Vinderen og nr. 2 ved B-EM,  og , rykkede op i A-gruppen. Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 15 og 16,  og , året efter måtte spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Kamp om 5.-pladsen

Bronzekamp

Finale

Nedrykningsspil 

De fire hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i de to grupper, spillede om 13.- til 16.-pladsen, og dermed om at undgå de to nedrykningspladser til C-EM 2024. De to syvere og de to ottere mødtes i hver deres playoff-kamp, hvor vinderne i kampen mellem syverne endte på en samlet 13.-plads, mens taberen i kampen mellem de to ottere måtte tage til takke med 16.-pladsen. Til sidst spillede taberen i kampen mellem syverne og vinderen af kampen mellem otterne en afgørende kamp om 14.- og 15.-pladsen.

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede otte hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden  -  2023 i , . Turneringen blev vundet af , der sammen med   og  gik videre til B-EM senere på året.

Kvinder 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 10 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen.

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2024 i , . De otte bedst placerede hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM, mens de næste fire hold gik videre til den interkontinentale VM-kvalifikationsturnering.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2022 og de to bedste hold fra B-EM 2022. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne møder grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

B-EM havde deltagelse af 10 hold, men  hold var tilmeldt mesterskabet, så de  lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Brasov, Rumænien i perioden 13. – 19. april 2023, hvor Hviderusland og Slovakiet sikrede sig de sidste to ledige pladser ved B-EM.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet. Vinderen og nr. 2 ved B-EM rykker op i A-gruppen. Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, året efter måtte spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede  hold om tre ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden  -  2023 i , . Turneringen blev vundet af , der sammen med  og  gik videre til B-EM senere på året.

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2023 
 World Curling Federation - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2023 B-Division 
 World Curling Federation - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2023 C-Division 
 World Curling Federation - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2023 - Men  
 World Curling Federation - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships 2023 - Women  
 World Curling Federation - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships B-Division 2023 - Men  
 World Curling Federation - Results & Statistics - Le Gruyère AOP European Curling Championships B-Division 2023 - Women  
 World Curling Federation - Results & Statistics - European Curling Championships C-Division 2023 - Men  
 World Curling Federation - Results & Statistics - European Curling Championships C-Division 2023 - Women

Noter 

2023
Curling i 2023